Osoby o tym nazwisku:
 Eurico Gaspar Dutra – brazylijski generał, polityk, prezydent
 Geraldo Dutra Pereira – brazylijski piłkarz
 José Dutra dos Santos – brazylijski piłkarz i trener 
 Otávio Dutra – brazylijski piłkarz
 Rogério Dutra Silva – brazylijski tenisista
 Sérgio Dutra Santos – brazylijski siatkarz

Miejscowości o tej nazwie:
 Astolfo Dutra – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Minas Gerais
 Presidente Dutra – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Bahia.
 Vicente Dutra – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Rio Grande do Sul